Леконт () — фамилия.

Известные носители 
 Леконт, Анри (род. 1963) — бывший французский профессиональный теннисист.
 Леконт, Бенжамен (род. 1991) — французский футболист.
 Леконт де Лиль, Шарль Мари Рене (1818—1894) — французский и реюньонский поэт, глава Парнасской школы.
 
 Леконт, Жорж (1867—1958) — французский романист и драматург.
 Леконт, Ипполит (1781—1857) — французский художник.
 Леконт, Казимир (1796-1867) - французский предприниматель. 
 Леконт, Клод (1817—1871) — французский генерал, бонапартист.
 Леконт, Мария (урождённая Непеина; род. 1970) — французская шахматистка, гроссмейстер (2002) среди женщин.
 Леконт, Мишель Синсиннатюс (1854—1912) — президент Гаити.
 Леконт, Патрис (род. 1947) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Леконт, Поль Анри (1856—1934) — французский ботаник, профессор ботаники.

Двойная фамилия 
 Верне-Леконт, Эмиль (1821—1900) — французский художник-ориенталист, сын Ипполита Леконта.

См. также 
 Леконт дю Нуи